Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1956, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 2 gesetzte Australier Ken Rosewall seinen topgesetzten Landsmann Lew Hoad im Finale in vier Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 76. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1956 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 22. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1956
1956